Dit is een lijst van districten van Madagaskar, alfabetisch gerangschikt. De districten van Madagaskar zijn het tweede niveau van administratieve indeling van het land onder de regio's. Er zijn 111 districten in Madagaskar. Districten zijn op hun beurt onderverdeeld in gemeenten; terwijl een aantal van de districten op de stedelijke gebieden bestaat uit slechts een gemeente, zijn de meeste van de districten verdeeld in 5 tot 20 gemeenten.

Zie ook

 Lijst van steden in Madagaskar
 Regio's van Madagaskar
 Historische provincies van Madagaskar

 
Madagaskar
Districten